Kaldau ist der Name von

 Niels Christian Kaldau
 Kaldau (poln. Kołdowo) im früheren Landkreis Schlochau